Le Voleur de lumière est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
De retour à Tarvelborg (Le Combat des dames), Aria fait fuir un groupe de soldats qui torturait une famille pour découvrir l'emplacement d'un coffret. 
Accueillie chaleureusement, Aria raconte ses aventures, plus particulièrement celles concernant Tarvelborg. Le chef de famille lui apprend alors qu'il connait cette histoire, de même que toute la région, mais qu'il en sait un petit peu plus que les autres : en effet, il a connu le père d'Aria. 
Le coffret, que les soldats ont trouvé malgré l'intervention d'Aria, appartenait justement à son père, et contenait sept sceptres étrangement lumineux. 
Aria va devoir les retrouver.

Publication 
 Le Lombard () 
 Dupuis (Repérages) () 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1991